И́штван Ко́вач (; род. 27 марта 1992, Сомбатхей, Венгрия) — венгерский футболист, атакующий полузащитник клуба «МОЛ Види». Выступал в сборной Венгрии.

Клубная карьера 
18 января 2012 года было объявлено о том, что Ковач подписал контракт с клубом «Видеотон» (ныне «МОЛ Види»), перейдя туда из скромного «Халадаша».

Международная карьера 
За сборную Венгрии Ковач дебютировал 22 марта 2013 года в матче против Румынии, выйдя на замену на 78 минуте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»